Piotta peut faire référence à :
 Piotta, lieu-dit de la commune suisse de Quinto (canton du Tessin)
 Piotta, rappeur italien